Members Only, Vol. 2 — дебютный микстейп хип-хоп-коллектива Members Only, выпущенный 23 октября 2015 года.

Предыстория 
В преддверии релиза микстейпа, XXXTentacion опубликовал 2 фрагмента песен с микстейпа.
25 мая 2015 года XXXTentacion опубликовал фрагмент песни «Save Me» на своем аккаунте SoundCloud в сотрудничестве с рэпером Япраком Азимовым, а 29 июня 2015 года он опубликовал фрагмент песни «I Am!». 2 июля 2015 года XXXTentacion выпустил песню «Rare, Part 2» на своём аккаунте YouTube.
13 октября XXXTentacion опубликовал песню TUMMY TUCK (также известную как Lick!) на своём аккаунте SoundCloud. Она является сокращённой версией песни Live Off a Lick от Smokepurpp.

Список композиций 
Информация взята с сайта Genius.

Примечания 

Микстейпы 2015 года
Альбомы Members Only
Альбомы XXXTentacion
Альбомы-сиквелы
Альбомы Ski Mask the Slump God